Hugh Cairns (1819–1885) – brytyjski prawnik i polityk
 Hugh Cairns (1896–1918) – kanadyjski żołnierz odznaczony Krzyżem Wiktorii
 Hugh Cairns (1896–1952) – australijski chirurg